Plaats in Indonesië
 Wonoharjo (Giri Mulya), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Wonoharjo (Sumberejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Wonoharjo (Kemusu), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Wonoharjo (Nguntoronadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Wonoharjo (Rowokele), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Wonoharjo (Wonogiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Wonoharjo (Pangandaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java